Zidani est un nom de famille arabe. Il peut faire référence à :

Personnalités 
 Marcel Zidani, pianiste britannique et compositeur
 Mohamed Zidani, un ancien wali né dans la wilaya de Saïda en Algérie ;
 Sandra Zidani ou Zidani, une comédienne et humoriste belge d'origine algérienne, née à Bruxelles.

Toponymie 
 , un village slovène de la municipalité de Laško
 , un village slovène de la municipalité de Trebnje

Voir aussi 
 
 

Patronyme algérien